O Campeonato Árabe de Futsal de 2005 foi a segunda edição do Campeonato Árabe de Futsal, realizada na cidade do Cairo no Egito.

Fase de Grupos 

Todas as partidas estão no fuso horário egípcio.

Grupo A

Grupo B

Fase Final

Semis-finais

Disputa do 3º Lugar

Finalíssima

Premiações 

Competições da UAFA